Центр мобильности Windows — компонент Microsoft Windows, впервые включённый в Windows Vista. Позволяет централизированно просматривать наиболее релевантную информацию, связанную с мобильным использованием компьютера.

Обзор 
Центр мобильности представлен чередой кнопок, каждая из которых содержит информацию о компоненте системы, так же, как и о действиях, которые можно совершить с этим компонентом. Какие кнопки появятся — целиком зависит от системы. Windows Vista и Windows 7 содержат следующие кнопки:

 Настройка яркости
 Настройка и выключение звука
 Состояние батарей и выбор плана энергосбережения
 Состояние беспроводной сети
 Поворот экрана
 Внешний дисплей
 Синхронизация с другими компьютерами
 Настройки презентации

Дополнительные компоненты могут быть добавлены сторонними производителями.

Центр мобильности Windows расположен в панели управления и может быть также запущен с помощью комбинации клавиш Win + X.  Он недоступен на не-мобильных компьютерах, тем не менее, можно его добавить с помощью ключа реестра.

Центр мобильности Windows включён во всех редакциях Windows, за исключением Starter.

Настройка 

Центр мобильности Windows может быть изменен, используя расширения, называемые "тайлами". Это изменение могут производить только OEM-партнёры, согласно документации от Microsoft, но некоторые расширения доступны в сети, как не-OEM.

См. также 
 Windows Vista
 Windows 7

Примечания

Ссылки 
 Использование Центра мобильности Windows на сайте Справки и поддержки Windows

Компоненты Windows